William Montagu kan syfta på bland andra:

William Montagu, 2:e baron Montagu (omkring 1285–1319)
William Montagu, 1:e earl av Salisbury (1301–44)
William Montagu, 2:e earl av Salisbury (1328–97)
William Montagu, 2:e hertig av Manchester (1700–39)
William Montagu, 5:e hertig av Manchester (1771–1843)
William Montagu, 7:e hertig av Manchester (1823–90)
William Montagu, 9:e hertig av Manchester (1877–1947)